Il doppio del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Ekerot e László Markovits che hanno battuto in finale Alexander Mronz e Lars Rehmann 6-7, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Tom Kempers /  Tom Nijssen (quarti di finale)
Assente

 Wayne Arthurs /  Brent Larkham (quarti di finale)
 Mike Bauer /  David Prinosil (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 1995